Esta é uma lista de episódios do desenho animado Pica-Pau e o Pica-Pau e Seus Amigos, produzido nos estúdios da Universal Pictures nos anos de 1940 a 1972, com um total de 196 episódios durante esses 32 anos de produção da série animada.

Temporadas

Piloto: 1940

Temporada 1: 1941-1943

Temporada 2: 1944-1949

Temporada 5: 1961-1965

Temporada 6: 1965-1972

Notas
 O episódio "Pica-Pau Ataca Novamente" faz parte da série Andy Panda.
 A série de desenhos do Pica-Pau tem oficialmente 196 episódios.
Há um curta-metragem do Pica-Pau especialmente feito para o filme "A Conquista da Lua" (Destination Moon), de 1950, ensinando sobre o funcionamento de um foguete espacial.
 Dois episódios da quarta temporada da série, " Pica-Pau na Lua" e "Brincadeira no Pântano", tiveram, respectivamente, uma "paródia" de dois personagens históricos da corrida espacial: o satélite artificial Sputnik e a cadela Laika, ambos foram enviados ao espaço pela União Soviética, antes destes episódios serem produzidos.
 A série teve cenas cortadas que acabaram não sendo reproduzidas no Brasil. Em "O Barbeiro de Sevilha, Pica-Pau vê uns tipos de cortes que podem fazer na barbearia. Num desses cortes, aparece um homem com o cabelo cortado com a forma de um "V" escrito "Seja patriota! Faça um corte da vitória".

Episódios perdidos 
Alguns episódios foram perdidos e deixaram de ser exibidos depois de um tempo.
 Trechos Musicais de Chopin (Musical Moments from Chopin ) (já fora exibido na Record entre os anos de 2006 e 2007, e no período 2016-2019 com "O Pica Pau e seus Amigos")
 Uma Aventura no Supermercado (Destination Meatball)
 Os Três Pica-Paus (Three Little Woodpeckers)
 A Observadora de Pássaros (Birds of a Feather)
 Davy Escovinha Enfrenta Pica-Pau (Woody Meets Davy Crewcut) - era exibido pela Record inicialmente só com os amigos do Pica-Pau, voltando em 2016.

Ver também 
 Pica-Pau
 Picolino
 Walter Lantz

Ligações externas 
 Filmografia do Pica-Pau na The Walter Lantz Cartune Encyclopedia 
 Lista de curta-metragens da série Pica-Pau no Big Cartoon DataBase 

Pica Pau
Pica-Pau
 
Pica-Pau